

Carriera

Club 
Ha giocato perlopiù nella Meistriliiga, ma anche nei campionati svedesi (nell'Allsvenskan con l'Helsingborg e nel Superettan col GIF Sundsvall), nella Veikkausliiga finlandese (col MyPa) e nella massima serie belga (col ).

È stato capocannoniere della Meistriliiga nel 2005 (41 reti), ed ha vinto una coppa di Svezia con l'Helsingborg (2006).

Nazionale 
L'unico gol in nazionale lo ha segnato in un'amichevole contro la , ad Amburgo, il 28 maggio 2006.

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 28 settembre 2013.

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

TMVK Tallinn: 2005
Levadia Tallinn: 2009
Nõmme Kalju: 2012

TVMK Tallinn: 2005-2006
Levadia Tallinn: 2009-2010
Nõmme Kalju: 2014-2015

TVMK Tallinn: 2005

Individuale
Capocannoniere della Meistriliiga: 1
2005 (41 gol)

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale estone